Cantonul Crèvecœur-le-Grand este un canton din arondismentul Beauvais, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Auchy-la-Montagne || align="right" | 439 || align="right" | 60360 || align="right" | 60026
|-
| Blancfossé || align="right" | 119 || align="right" | 60120 || align="right" | 60075
|-
| Catheux || align="right" | 114 || align="right" | 60360 || align="right" | 60131
|-
| Choqueuse-les-Bénards || align="right" | 60 || align="right" | 60360 || align="right" | 60153
|-
| Conteville || align="right" | 76 || align="right" | 60360 || align="right" | 60161
|-
| Cormeilles || align="right" | 286 || align="right" | 60120 || align="right" | 60163
|-
| Crèvecœur-le-Grand || align="right" | 3 076 || align="right" | 60360 || align="right" | 60178
|-
| Le Crocq || align="right" | 156 || align="right" | 60120 || align="right" | 60182
|-
| Croissy-sur-Celle || align="right" | 229 || align="right" | 60120 || align="right" | 60183
|-
| Doméliers || align="right" | 203 || align="right" | 60360 || align="right" | 60199
|-
| Fontaine-Bonneleau || align="right" | 287 || align="right" | 60360 || align="right" | 60240
|-
| Francastel || align="right" | 384 || align="right" | 60480 || align="right" | 60253
|-
| Le Gallet || align="right" | 117 || align="right" | 60360 || align="right" | 60267
|-
| Lachaussée-du-Bois-d'Écu || align="right" | 166 || align="right" | 60480 || align="right" | 60336
|-
| Luchy || align="right" | 488 || align="right" | 60360 || align="right" | 60372
|-
| Maulers || align="right" | 202 || align="right" | 60480 || align="right" | 60390
|-
| Muidorge || align="right" | 119 || align="right" | 60480 || align="right" | 60442
|-
| Rotangy || align="right" | 195 || align="right" | 60360 || align="right" | 60549
|-
| Le Saulchoy || align="right" | 84 || align="right" | 60360 || align="right" | 60608
|-
| Viefvillers || align="right" | 165 || align="right" | 60360 || align="right" | 60673
|}
 
 

Cantoane în Oise